Briosia är ett släkte av svampar. Briosia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Briosia